Borja García Menéndez (n.1982), un pilot d'automobilisme valencià.
 Borja García Freire (n.1990), futbolista madrileny